Allsvenskan 2009 var den 85. udgave af den svenske fodboldturnering  Allsvenskan  siden turneringen blev etableret i 1924. 

AIK vandt deres første mesterskab siden 1985.

Tabel

1 Via UEFA Fair Play ranking.

Målscorer 
Pr. 2. november, 2009.

Fodbold i 2009
Sæsoner i Allsvenskan